Freudenau steht 

in Österreich für

 den Donauhafen in Wien, siehe Hafen Freudenau, Freudenauer Hafenbrücke und Winterhafenbrücke
 Kraftwerk Freudenau, ein Laufkraftwerk an der Donau in Wien
 ein Augebiet im Wiener Prater
 die Galopprennbahn Freudenau, ebendort
 Freudenau (Schiff), einen 1993 außer Dienst gestellten Schlepper der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft

in der Schweiz für

 die Ruine Freudenau in Untersiggenthal

in Slowenien:
 Schloss Freudenau, Črnci (Schirmdorf) im Abstaller Feld